

Geografia
 Nogara – comune italiano in provincia di Verona

Persone
 August Nogara, nato Augusto Nogara (1896-1984),– ciclista italiano naturalizzato statunitense
 Bartolomeo Nogara (1868-1954) – archeologo e filologo italiano
 Bernardino Nogara (1870-1958) – banchiere italiano
 Giuseppe Nogara (1872-1955) – arcivescovo cattolico italiano
 Roberto Nogara (1879-1940) – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Domus di piazza Nogara – esempio di edilizia privata romana di Verona
 Stazione di Nogara – stazione ferroviaria
 Trampolino Fratelli Nogara – impianto sportivo di Tarvisio, Friuli-Venezia Giulia